Обитатели Маршалловых островов делали и использовали палочные карты для плавания на каноэ по Тихому океану у побережья Маршалловых островов. На картах представлены основные модели океанских волн и то, как острова на них влияют. Близость к острову определяется по нарушению в рисунке волн океана. Большинство диаграмм делались из остевых жилок кокосовых листьев. Связанные вместе, они формировали ажурную решётку. Местоположения островов указывались привязанными к решётке ракушками или вязаными соединениями нескольких палочек. Продольные детали представляли преобладающие фронты волн на поверхности океана и направления, которые они приобретали, встречаясь с волнением, отражённым от острова. Карты настолько различались по форме и интерпретации, что только навигатор, создавший карту, был единственным человеком, который мог её использовать. Применение подобных карт прекратилось после Второй мировой войны, когда электронные технологии сделали навигацию более доступной, а путешествия между островами на каноэ сократились.

Значение палочных карт для истории картографии 
Палочные карты — значительный вклад в историю картографии. Они представляют собой систему картографирования океанских волн, не существовавшую в западной культуре. Такие карты используют материалы, отличные от применяемых в других частях света. Это говорит о том, что древние карты могли сильно отличаться от карт, к которым мы привыкли сегодня, и на них были представлены те явления природы, которые были важны для создателей этих карт.

Палочные карты, в отличие от современных карт, изучались и запоминались перед рейсом. К ним не обращались во время путешествия, в противоположность западным методам навигации, в которых карту просматривают часто, а точки и курсы наносятся как до, так и во время плавания. Маршалловы мореплаватели при ориентировании в море полагались на свои ощущения и память, приседая или лежа в каноэ, чтобы прочувствовать особенности качки лодки на волнах.

Волны океана, распознаваемые островитянами 
Выделялись четыре основных типа океанического волнения: рилиб, каэлиб, бунгдокерик и бундоккеинг. Навигаторы обращали своё внимание на эффекты преграждения волн островами и на возникновение встречной зыби.  При этом, они больше сосредотачивались на рефракции волн, взаимодействующих с подводными склонами островов, на изгибании волн вокруг островов, на взаимодействии волн, идущих с противоположных направлений. На большей части диаграмм в виде изогнутых палочек и прутиков были представлены эти четыре типа океанских волн.

Волны вида Рилиб 
Волны рилиб — самые сильные из четырёх типов океанических волн, они называются «хребтовыми» волнами. Порождаются северо-восточными пассатами и присутствуют в течение всего года, даже если они не проникают так далеко на юг, как Маршалловы острова. Обитатели Маршалловых островов считали, что волны рилиб пришли с востока, хотя угол ветра, а также влияние океанских течений меняли направление волн.

Волны вида Каэлиб 
Волна каэлиб слабее, чем рилиб, и может быть обнаружена только знающими людьми, но также присутствует круглый год.

Волны вида Бунгдокерик 
Волна бунгдокерик также присутствует круглый год и возникает на юго-западе. На южных островах эта волна часто бывает такой же сильной, как рилиб.

Волны вида Бундоккеинг 
Бундокеинг самый слабый из четырёх видов волн, в основном ощущается на северных островах.

Категории палочных карт 
Палочные карты делятся на три основные категории: маттанг, меддо (или медо) и реббелиб (или реббелит).

Карты Маттанг 
Маттанг — это абстрактная диаграмма, используемая в качестве наглядного пособия для обучения принципам взаимодействия острова с волнами.

Карты Меддо 
На карте меддо показаны настоящие острова и их взаимное или точное положение. Карты меддо отражали направление основных волн, приходящих с океанских просторов, как они изгибаются вокруг определённых островов и пересекаются друг с другом, а также расстояние, на котором можно обнаружить остров. На диаграмме меддо изображена только часть островов какой либо группы.

Карты Реббелиб 
Карты реббелиб отображали ту же информацию, что и карта меддо, но более детально. В отличие от диаграмм меддо, они могли показать все острова или большую часть островов цепочек.

Передача знаний в виде палочных карт 
Не все жители Маршалловых островов умели составлять и использовать палочные карты. Лишь немногие вожди знали метод составления карт, и эти знания передавались только от отца к сыну. Рядовые островитяне, чтобы воспользоваться штурманскими знаниями, должны были присоединиться к группе каноэ, сопровождаемой навигатором, умеющим пользоваться картами.

Лишь в 1862 году эта уникальная система пилотирования была опубликована в уведомлении, подготовленном христианским миссионером. В 1890-х годах система была подробно описана военно-морским офицером Императорского германского флота капитаном Винклером, командиром Корабля его величества «Буссард», дислоцированного в 1896 году на Маршалловых островах, которые в то время находились под властью Германии. Впоследствии, он описал эту систему в публикации 1898 года. Винклера настолько заинтриговали палочные карты, что он приложил большие усилия, чтобы определить лежащие в их основе принципы навигации, и убедил островитян-мореходов рассказать, как пользоваться картами.

Литература 
 Bagrow, L. History of Cartography. Second Edition. Chicago, Precedent Publishing, Inc., 1966.
 Woodward, D. and G. Malcolm Lewis. The History of Cartography: Cartography in the Traditional African, American, Arctic, Australian, and Pacific Societies. Volume Two, Book Three. The University of Chicago Press, Chicago and London, 1998.
 J. Genz, J. Aucan, M. Merrifeld, B. Finney, K. Joel, and Alson Kelen, "Wave Navigation in the Marshall Islands, " Oceanography, Vol. 22, No. 2., pp. 234—245, 2009.

Картография
Маршалловы Острова